De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1849-1850 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1848 en de verkiezingen van 1850. De zittingsperiode ging in op 13 februari 1849 en eindigde op 20 augustus 1850.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, die verkozen werden door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1848

Gematigde liberalen (16 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel
Johannes Wilhelmus Henricus Bosch
Jan Corver Hooft
Christiaan Diemont
Jan Freseman Viëtor
René Frédéric Groeninx van Zoelen
Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen
Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude
Hendrik Frans van Meurs van Hulshorst
Petrus Laurentius Regout
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Bastiaan Verheij van den Bogaard
Arnoldus Johannes Vos de Wael
Sjuck van Welderen Rengers

Conservatieven (15 zetels)
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Herman Johan Engelkens
Daniël Théodore Gevers van Endegeest
Hendrik Jacob Carel Johan van Heeckeren van Enghuizen
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Albrecht Frederik Insinger
Willem Cornelis Mary de Jonge van Ellemeet
Cornelis van der Lek de Clercq
Leonardus Antonius Lightenvelt
Jacob Constantijn Martens van Sevenhoven
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Pieter Hendrik Taets van Amerongen tot Natewisch
Wyncko Johannes Tonckens
Barthold Arnold van Verschuer

Liberalen (6 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Louis Gaspard Adrien van Limburg Stirum
Jacobus Christianus van Mierlo
Gerardus Joannes de Rijk
Louis van Sasse van Ysselt

Conservatief-Protestants (2 zetels)
David Borski
Mari Aert Frederic Henri Hoffmann

Bijzonderheden
 Constantijn Sigismund Willem Jacob van Nagell (liberalen) werd door de Provinciale Staten van Gelderland verkozen tot Eerste Kamerlid, maar overleed op 1 februari 1849, nog voor hij formeel geïnstalleerd kon worden. Cornelis Christiaan van Lidth de Jeude (gematigde liberalen) werd gekozen als zijn opvolger en op 27 maart dat jaar geïnstalleerd.
 Gerardus Johannes de Rijk (liberalen), verkozen door de Provinciale Staten van Limburg, liet pas op 20 december 1849 installeren als Eerste Kamerlid, nadat was gebleken dat Limburg zich niet zou aansluiten bij de Duitse Bond, waar hij voorstander van was.

1848-1850
Nederlandse politiek in 1850